Dennis Santesson, född 4 oktober 1992 i Stockholm, är en svensk före detta ishockeyspelare med AIK som moderklubb. Som junior spelade han för MB Hockey, Nacka HK, Botkyrka HC och Värmdö HC. Säsongen 2011/12 spelade han för Nacka i Division 1. Därefter fortsatte han spela för klubbar i Hockeyettan, oftast en ny klubb varje säsong (med undantag för Skövde IK där han stannde två säsonger). Santesson väckte uppmärksamhet hösten 2018 då ha fick tryout-kontrakt med Nybro Vikings och gjorde tre mål och en assist i debutmatchen.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1992
Idrottare från Stockholm
Levande personer
Män
Spelare i Hammarby IF
Spelare i Botkyrka HC
Spelare i Hanvikens SK
Spelare i HC Dalen
Spelare i Nacka HK
Spelare i Narvik IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Skövde IK
Spelare i Tyringe SoSS
Spelare i Värmdö HC
Spelare i Wings HC
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare